Ма́ттссон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Маттссон, Матти (род. 1993) — финский пловец.
 Маттссон, Никлас (род. 1992) — шведский сноубордист.
 Маттссон, София (род. 1989) — шведская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка мира и Европы, победительница I Европейских игр.
 Маттссон, Хелена (род. 1984) — шведская артистка.

См. также 
 Матсон